Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 1986 was de 6e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. vijf landen namen deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in Nieuw-Zeeland tussen 17 en 26 oktober 1986. Australië werd voor de vierde keer winnaar van het toernooi. Alle wedstrijden werden gespeeld in het Mount Smart Stadium in Auckland. Er deden ook 2 landen mee buiten het werelddeel Oceanie, namelijk Taiwan en Israël.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1987. De winnaar van dit toernooi plaatst zich, dat is Australië.

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 1986
Voetbal in Nieuw-Zeeland
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19
Sportevenement in Nieuw-Zeeland